Список видів роду Pythium:

Список, який станом на 27.10.2019 містить 145 визнаних видів роду Pythium, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Pythium acanthicum Drechsler, 1930
 Pythium adhaerens Sparrow, 1931
 Pythium afertile Kanouse & T.Humphrey, 1928
 Pythium agreste Y.Y.Long, J.G.Wei & L.D.Guo, 2013
 Pythium akanense Tokun., 1932
 Pythium amasculinum Y.N.Yu, 1973
 Pythium angustatum Sparrow, 1931
 Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp., 1923
 Pythium apleroticum Tokun., 1935
 Pythium aquatile Höhnk, 1953
 Pythium araiosporon Sideris, 1932
 Pythium aristosporum Vanterp., 1938
 Pythium arrhenomanes Drechsler, 1928
 Pythium ascophallon Sideris, 1932

B 

Pythium baisense Y.Y.Long, J.G.Wei & L.D.Guo, 2012
 Pythium betae M.Takah., 1972
 Pythium biforme Uzuhashi & G.Okada, 2015
 Pythium brachiatum Uzuhashi & G.Okada, 2015
 Pythium breve Y.Y.Long, J.G.Wei & L.D.Guo, 2012
 Pythium butleri Subraman., 1919

C 

Pythium cactacearum Preti, 1936
 Pythium capillosum B.Paul, 1987
 Pythium caudatum (G.L.Barron) M.W.Dick, 2001
 Pythium cederbergense Bahram., Botha & Lampr., 2013
 Pythium cedri Jia J.Chen & X.B.Zheng, 2017
 Pythium chondricola De Cock, 1986
 Pythium coimbatorense G.S.Hall & J.K.Misra, 1997
 Pythium coloratum Vaartaja, 1965
 Pythium conidiophorum Jokl, 1918
 Pythium connatum Y.N.Yu, 1973
 Pythium contiguanum B.Paul, 2000
 Pythium cryptogynum B.Paul, 1990

D 

Pythium dactyliferum Drechsler, 1930
 Pythium daphnidarum H.E.Petersen, 1910
 Pythium deliense Meurs, 1934
 Pythium destruens Shipton, 1987
 Pythium diacarpum E.J.Butler, 1907
 Pythium diameson Sideris, 1932
 Pythium diclinum Tokun., 1935
 Pythium dictyospermum Racib., 1891
 Pythium dissimile Vaartaja, 1965
 Pythium dissotocum Drechsler, 1930
 Pythium drechsleri S.Rajagop. & K.Ramakr., 1971

E 

Pythium echinocarpum S.Ito & Tokun., 1933
 Pythium echinogynum Balgh., R.Jonathan, Gognies, Mliki & Belarbi, 2012
 Pythium elongatum V.D.Matthews, 1931
 Pythium emineosum Bala, de Cock & Lévesque, 2010
 Pythium epigynum Höhnk, 1932
 Pythium ershadii Badali, Abrinbana & Abdollahz., 2016
 Pythium euthyhyphon Sideris, 1932

F 

Pythium fabae G.M.Cheney, 1932
 Pythium falciforme G.Q.Yuan & C.Y.Lai, 2003
 Pythium flavoense Plaäts-Nit., 1972
 Pythium flevoense Plaäts-Nit., 1972
 Pythium fluminum D.Park, 1977
 Pythium folliculosum B.Paul, 1991
 Pythium fragariae M.Takah. & Kawase, 1965

G 

Pythium graminicola Subraman., 1928
 Pythium grandisporangium Fell & Master, 1975
 Pythium guangxiense Y.Y.Long & J.G.Wei, 2010
 Pythium guiyangense X.Q.Su, 2006

H 

Pythium haplomitri Lil.Toal, 1911
 Pythium helicum Takesi Itô, 1944
 Pythium hemmianum M.Takah., 1954
 Pythium heteroogonium Mostowf. & Salmaninezhad, 2019
 Pythium horinouchiense Hirane, 1960
 Pythium hydnosporum (Mont.) J.Schröt., 1879
 Pythium hypoandrum Y.N.Yu & Y.L.Wang, 1987

I 

Pythium inflatum V.D.Matthews, 1931
 Pythium insidiosum De Cock, L.Mend., A.A.Padhye, Ajello & Kaufman, 1987

J 

Pythium jirovecii Cejp, 1955
 Pythium junctum Uzuhashi & G.Okada, 2015

K 

Pythium kashmirense B.Paul, 2008

L 

Pythium lobatum S.Rajagop. & K.Ramakr., 1971
 Pythium longipapillum Mostowf. & Salmaninezhad, 2019
 Pythium lutarium Ali-Shtayeh, 1985
 Pythium lycopersici G.Karaca, Teped. & B.Paul, 2008

M 

Pythium marchantiae Nicolas, 1926
 Pythium marinum Sparrow, 1934
 Pythium maritimum Höhnk, 1939
 Pythium minus Ali-Shtayeh, 1985
 Pythium monospermum Pringsh., 1858
 Pythium muscae P.A.Dang., 1931
 Pythium mycoparasiticum Deacon, S.A.K.Laing & L.A.Berry, 1991
 Pythium myophilum (Hatai & Lawhav.) C.F.J.Spies, A.W.A.M.de Cock & C.A.Lévesque, 2016
 Pythium myriotylum Drechsler, 1930

N 

Pythium nanningense C.Y.Lai & G.Q.Yuan, 2003
 Pythium nelumbii M.Takah. & Ouchi, 1965
 Pythium oligandrum Drechsler, 1930
 Pythium oopapillum Bala & Lévesque, 2010
 Pythium ornamentatum B.Paul, 1987
 Pythium oryzae S.Ito & Tokun., 1933
 Pythium oryzicollum Salmaninezhad & Mostowf., 2019

P 

Pythium pachycaule Ali-Shtayeh, 1985
 Pythium papillatum V.D.Matthews, 1928
 Pythium parasiticum S.Rajagop. & K.Ramakr., 1971
 Pythium pectinolyticum B.Paul, 2001
 Pythium perigynosum Sparrow, 1936
 Pythium periilum Drechsler, 1930
 Pythium periplocum Drechsler, 1930
 Pythium perniciosum Serbinow, 1912
 Pythium phragmiticola Nechw. & Lebecka, 2014
 Pythium phragmitis Nechw., 2005
 Pythium plerosporon Sideris, 1932
 Pythium plurisporium Abad, Shew, Grand & L.T.Lucas, 1996
 Pythium podbielkowskii (A.Batko) M.W.Dick, 2001
 Pythium polare Tojo, van West & Hoshino, 2012
 Pythium polycladon Sideris, 1932
 Pythium polymorphon Sideris, 1932
 Pythium polypapillatum Takesi Itô, 1944
 Pythium polysporum Sorokīn, 1872
 Pythium porphyrae M.Takah. & M.Sasaki, 1977
 Pythium pyrilobum Vaartaja, 1965
 Pythium pyrioosporum Abdollahz., Badali & Abrinbana, 2016

R 

Pythium rhizo-oryzae B.Paul, 2006

S 

Pythium sadebeckianum Wittm., 1892
 Pythium salpingophorum Drechsler, 1930
 Pythium schmitthenneri M.L.Ellis, Broders & Dorrance, 2012
 Pythium scleroteichum Drechsler, 1934
 Pythium selbyi M.L.Ellis, Broders & Dorrance, 2012
 Pythium senticosum Senda & Kageyama, 2009
 Pythium sinense Y.N.Yu, 1973
 Pythium stipitatum G.Karaca & B.Paul, 2009
 Pythium subtile Wahrlich, 1889
 Pythium sukuiense W.H.Ko, Shin Y.Wang & Ann, 2004
 Pythium sulcatum R.G.Pratt & J.E.Mitch., 1973

T 

Pythium tardicrescens Vanterp., 1938
 Pythium tenue Gobi, 1900
 Pythium teratosporon Sideris, 1932
 Pythium thalassium D.Atkins, 1955
 Pythium torulosum Coker & P.Patt., 1927
 Pythium tracheiphilum Matta, 1965
 Pythium tuberculorum (Vuill.) Lecht.-Trinka, 1931

U 

Pythium uladhum D.Park, 1977
 Pythium urmianum Abrinbana, Badali & Abdollahz., 2016
 Pythium utonaiense Uzuhashi & G.Okada, 2015

V 

Pythium vanterpoolii V.Kouyeas & H.Kouyeas, 1963
 Pythium viniferum B.Paul, 2008
 Pythium vitis Serbinow, 1931
 Pythium volutum Vanterp. & Truscott, 1932

W 

Pythium wohlseniorum J.E.Blair, 2018
 Pythium wuhanense Y.Y.Long, J.G.Wei & L.D.Guo, 2013

Y 

Pythium yorkense J.E.Blair, 2017

Z 

Pythium zeae K.B.Deshp. & K.S.Deshp., 1965
 Pythium zingiberis M.Takah., 1954

Примітки

Посилання 
 

 
Pythium
Pythium